Anatoli Liadov (1855-1914),  compositeur et chef d'orchestre russe ;
 Constantin Liadov (1820-1871), chef d'orchestre russe, compositeur et pianiste ;
 Yuryi Liadov (1987-), biathlète biélorusse.

Voir aussi 
 Glacier Liadov en Antarctique.